Менден — місто в землі Північний Рейн-Вестфалія.
 Менден — район міста Занкт-Аугустін.

Див. також 
 Менден-Гольтгаузен — район міста Мюльгайм-на-Рурі